BG, Bg, bg eller .bg har flera betydelser:

 BG – landskod enligt  för Bulgarien
 BG – nationalitetsmärke för Bulgarien
 .bg – nationell toppdomän för Bulgarien
 BG – ett bandysällskap i Karlstad, se BS BolticGöta
 B.G. – en amerikansk rappare, Christopher Dorsey (1980–)
 B.G.'s  – ursprunglig namnet på en australiensisk musikgrupp, se Bee Gees
 bg – språkkod enligt ISO 639-1 för Bulgariska
 Sammanskrivet bg – en symbol för en svensk gireringtjänst, se Bankgirot